ITSZ puede referirse a:
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla: institución de educación superior, ubicada en el municipio mexicano de Zacapoaxtla en Puebla.
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan: institución de educación superior ubicada en el municipio mexicano de Zapopan, Jalisco.